Резолюция Совета Безопасности ООН 1 — резолюция, принятая без голосования 25 января 1946 года, согласно которой объявлялось о проведении первой встречи Военно-Штабного Комитета в Лондоне 1 февраля 1946 года. Согласно резолюции, Комитет состоит из начальников штабов армий пятерых постоянных членов СБ. Формирование Комитета было предусмотрено в статье 47 Устава Организации Объединенных Наций, и эта резолюция была направлена комитету по созыву для внесения предложений по организации данной структуры и проведения стандартных процедур.

Совет Безопасности также "Обсуждал лучшие средства для заключения специальных соглашений [о предоставлении вооруженных сил и связанных с ними объектов], упомянутых в Хартии (статья 43)" на повестка дня совещания, однако этот пункт был отложен. Генеральная Ассамблея ООН приняла первую резолюцию в предыдущий день.

См. также 
 Резолюции Совета Безопасности ООН 1—100 (1946 — 1953)

Примечания

Ссылки 
 

Резолюции Совета Безопасности ООН
Январь 1946 года